Лев Израилевич Штейнвольф (23 апреля 1916, Екатеринослав — 1991, Харьков) — советский учёный-механик, специалист в области динамики машин и прикладной теории колебаний, доктор технических наук, профессор.

Биография
Родился в семье горного инженера Израиля Берковича Штейнвольфа, выпускника Екатеринославского горного института. В 1933 году поступил на рабочий факультет при Харьковском механико-машиностроительном институте (ХММИ). Окончив рабфак, в 1934 году становится студентом ХММИ. Получив в 1939 году диплом инженера-механика по специальности «Динамика машин», Л. И. Штейнвольф поступает в аспирантуру ХММИ по той же специальности. Однако учеба в аспирантуре была прервана войной, в сентябре 1942 года Льва Израилевича призывают в Красную Армию. После демобилизации, с 1945 года он работает ассистентом на кафедре теоретической механики ХММИ, а в 1947 году защищает кандидатскую диссертацию на тему «Исследование маятникового демпфера крутильных колебаний коленчатых валов двигателей», которую выполнил под
руководством профессора Я. М. Майера. С 1953 год он работает на должности доцента, а в 1954 году ему присвоено и соответствующее учёное звание.

В 1957 году в ХПИ была открыта проблемная лаборатория «Динамическая
прочность деталей машин», которую возглавил известный учёный в области математики и механики, член-корреспондент АН УССР (с 1967 года академик)
А. П. Филиппов. Л. И. Штейнвольф был приглашён в эту лабораторию для организации и руководства научно-исследовательской группой силовых установок. В 1967 году учёный успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Динамика механических передач силовых установок тепловозов». 

Научные исследования Л. И. Штейнвольфа посвящены самым разнообразным проблемам динамики силовых передач боевых и транспортных машин. Ценность его научной работы заключалась в тесной связи с производством и постоянным внедрением результатов исследований в практику конструкторских бюро, занимающихся расчётами и доводкой силовых передач с двигателями внутреннего сгорания. Особенность Л. И. Штейнвольфа как учёного — сочетание широких практических знаний и академической аналитической механики. С самого начала появления электронных вычислительных машин, а позднее и персональных компьютеров он стремился внедрить в практику инженерных и научных механических расчетов самые современные, зачастую именно им разрабатываемые специальные алгоритмы и подходы. Неоценимый его вклад в развитие систем компьютерной алгебры в области механики и внедрение таких методов в научную, практическую и учебную деятельность. Им опубликовано более 150 научных статей, две брошюры и монография.

Библиография
 Динамические расчеты машин и механизмов, 1961, монография
 Об алгоритмах расчета свободных крутильных колебаний на ЭЦВМ, 1967, статья
 О расчетах вынужденных крутильных колебаний на ЭЦВМ, 1969, статья, совместно с Владимиром Николаевичем Карабаном
 Структурные матрицы цепных вибрационных систем, 1973, статья, совместно с Владимиром Николаевичем Митиным
 К вопросу применения итерационного метода для расчетов колебаний существенно нелинейных систем, 1981, статья, совместно с Владимиром Николаевичем Карабаном и Владимиром Михайловичем Шатохиным
 Структуры дискретных механических моделей конструкций, 1982, статья, совместно с Владимиром Николаевичем Митиным
 Оптимальный синтез конструктивных параметров упругих соединений, 1974, статья
 Компьютерное моделирование задач механики голономных систем твердых тел со стационарными и нестационарными связями, 1993, статья, совместно с Юрием Михайловичем Андреевым
 Компьютерное построение дифференциальных уравнений движения неголономных систем, 1993, статья, совместно с Юрием Михайловичем Андреевым
 Использование цифрового имитатора для исследования систем вибрационной диагностики рабочего процесса ДВС, 1983, статья, совместно с Андреем Алексеевичем Лариным и Владимиром Николаевичем Митиным
 Применение метода регуляризации в аналитической вибрационной диагностике машин, 1987, статья, совместно с Андреем Алексеевичем Лариным

О Штейнвольфе
 Ларин А. А. Очерки истории развития теории механических колебаний / А. А. Ларин. – Севастополь: Вебер, 2013. – 403 с.
 Ларин А. А. Исследования колебаний тепловозных силовых установок в Харьковском политехническом институте в 1960-е гг. Механіка та машинобудування, 2009. – вип. 2. – С. 158–167
 Балишев М. А., Ларін А. О. Науковий доробок професора Льва Штейнвольфа (огляд нових надходжень ЦДНТА України) / Архіви України, Київ, 2013. – вип. 3 (285) . – с. 138–144
 Ларін А. О. Дослідження коливань танкових дизелів сімейства ТД (історія питання). / Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 670 «Держава та армія». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – С. 199–205
 Ларин А. А. О творческом наследии Льва Израилевича Штейнвольфа – ученого и педагога » / Вестник Национального технического университета «ХПИ».  Динамика и прочность машин.  2006. – Вып. 21.  С. 3–6
 Андреев Ю. М. Дружинин Е. И., Ларин А. А. Вековой юбилей профессора Льва Израилевича Штейнвольфа / Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – № 26 (1198). – С. 27–31

Примечания

Ссылки 

 Статья про историю кафедры теоретической механики ХПИ и наиболее выдающихся её работников разных лет, включая Л. Штейвольфа 

Учёные по алфавиту
Преподаватели Харьковского политехнического института
Выпускники Харьковского политехнического института
Механики СССР
Доктора технических наук
Родившиеся в Днепре
Умершие в Харькове